Демократ — сторонник демократии; член демократической партии. Также может означать:

 Демократ — гора в Колорадо (США).
 Леонов, Демократ Владимирович (1926—1969) — советский пограничник, Герой Советского Союза.

Политика
 Atari-демократ — прозвище американских законодателей-демократов 1980-х и 1990-годов, которые выступали за поддержку и развитие высокотехнологичных и смежных отраслей с целью стимулирования экономики и создания новых рабочих мест.
 Рейгановский демократ — традиционный американский демократический избиратель, под которым подразумевается белый представитель рабочего класса Ржавого пояса и Калифорнии, который на протяжении более 20 лет (с 1980 по 2004 год) на президентских выборах поддерживал республиканцев Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.
 Демократ только в названии — пренебрежительное название любого члена Демократической партии США, избранного как демократа, но который управляет и издаёт законы, как республиканец.

См. также 
 Демократы (значения)
 Демократия (значения)
 Lebanon Democrat